Procesor označuje různé věci v různých oborech:

Výpočetní technika 
 centrální procesorová jednotka (CPU) – hardware počítače (tj. součást), která vykonává počítačový program
 mikroprocesor – CPU, který je celý umístěn v jednom pouzdře
 vícejádrový procesor – jedna komponenta, která obsahuje více CPU v jednom pouzdře
 koprocesor – přídavný procesor, který úzce spolupracuje s CPU a provádí specializované operace
 grafický procesor (GPU) – koprocesor na provádění a urychlení grafických operací
 matematický koprocesor (FPU) – koprocesor na provádění matematických operací a funkcí, obvykle v pohyblivé řádové čárce
 V/V koprocesor (IOP) – procesor, který samostatně provádí vstupně/výstupní operace počítače
 digitální signálový procesor (DSP) – procesor specializovaný na zpracování signálů v reálném čase
 audio procesor – zařízení určené k úpravě zvuku
 front-end procesor – pomocný procesor (u starších počítačů, viz mainframe), který usnadňuje spolupráci s dalšími I/O zařízeními

Software 
 textový procesor – nástroj pro vytváření formátovaných textů
tabulkový procesor – program pro zpracování dat pomocí tabulek

Systémy 
 informační systém ()

Ostatní 
 proces (rozcestník)

Externí odkazy